Golondrina, Golondrinas ou Las Golondrinas peuvent désigner :

 Golondrina, localité rurale argentine située dans le département de Vera, province de Santa Fe ;
 Golondrinas,  chilien situé au nord de la municipalité de Santiago de Cali ;
 Las Golondrinas, localité rurale argentine située dans le département de Cushamen, dans la province de Chubut ;
 Avenida Las Golondrinas, grande rue située à Hualpén, au Chili.